Posto al sole – termine comunemente riferito al colonialismo del XIX secolo
Un posto al sole (A place in the sun) – film del 1951 di George Stevens
Un posto al sole – soap opera italiana
Un posto al sole – album di Peppi Nocera del 1986
Un posto al sole – singolo di Rossella Marcone del 1995
Un posto al sole – singolo degli Statuto del 1998